Алекса́ндр Алекса́ндрович Зу́бов (8 мая 1934, Москва — 19 октября 2013, там же) — советский и российский антрополог, один из основоположников антропологической одонтологии в СССР и России. Доктор исторических наук.

Биография 
В 1960 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова (биолого-почвенный факультет, кафедра антропологии), в 1960—1963 годах — аспирант кафедры антропологии. Защитил кандидатскую диссертацию по биологическим наукам «Некоторые антропологические аспекты морфологии постоянных больших коренных зубов современного человека». С 1963 года работал в Институте этнографии АН СССР. В 1970 году защитил докторскую диссертацию «Антропологическая одонтология как источник информации исторического характера». По совместительству в 1960—1980-е годы — приглашённый преподаватель ЛГУ.

Научная деятельность 
Главный научный сотрудник ИЭА РАН, доктор исторических наук (1971), профессор. Сфера научных интересов — антропологическая одонтология, антропогенез и общая теория эволюции, финно-угроведение, происхождение коренного индейского населения Америки, использование антропологических материалов в практике судебно-медицинской экспертизы. Организатор и участник ряда антропологических экспедиций.

Подготовил 4 докторов и 12 кандидатов наук.

Заслуженный деятель науки РФ, ветеран труда.

Научные труды

Монографии 
 Зубов А. А. Люди Огненной Земли. — М.: Географгиз, 1961. — 40 с. (Народы земного шара)
 Зубов А. А. Человек заселяет свою планету. — М.: Географгиз, 1963. — 175 с.
 Зубов А. А. Одонтология. Методика антропологических исследований. М.: Наука, 1968.
 Зубов А. А. Некоторые данные одонтологии к проблеме эволюции человека и его рас, 1968
 Зубов А. А. Этническая одонтология. М.: Наука, 1973. — 200 с. 
 Зубов А. А. Одонтоглифика: (Закономерности вариаций микрорельефа коронки моляров человека). М.: Наука, 1973. — 12 с. (Доклады Советской делегации/ IX Междунар. конгресс антропол. и этногр. наук. (Чикаго, сент. 1973)).
 Зубов А. А. Колумбы каменного века: как заселялась наша планета. — М. : АСТ-Пресс, 2011. — 288 с. (Проект «Наука и мир») ISBN 978-5-462-01198-6 
 Зубов А. А. Становление и первоначальное расселение рода «Homo». — СПб.: Алетейя, 2011. — 223 с. (Историческая книга) ISBN 978-5-91419-371-0

Статьи 
 Зубов А. А. Тенденции эволюции человечества // Расы и народы. 1982. Вып. 12. С. 70-89
 Зубов А. А. Магистрализация и демагистрализация в ходе эволюционного процесса // Вопросы антропологии. 1985. Вып. 75. С. 14-27.
 Зубов А. А. Эволюция рода Homo от архантропа до современного человека // Итоги науки и техники. Антропология. Т. 2. М., 1987. С. 93-143.
 Зубов А. А. Дискуссионные вопросы антропогенеза // «Человек». 1997. № 1.
 La antropología dental y la práctica forense // Maguare (Bogotá, Colombia), 1998. № 13. P. 243—254.
 Comparative taxonomic analysis of the dental morphology of some ethnic groups belonging to the Ugric branch of Finno-Ugric languages // Acta Ethnographica Hungarica. Budapest. 1998. V. 42 (3-4). P. 299—303.
 Зубов А. А. Биолого-антропологическая характеристика коренного доевропейского населения Америки // Население Нового света: проблемы формирования и социокультурного развития. М., 1999. С. 11-66.
 Зубов А. А. Первые гоминиды // На путях биологической истории человечества. 2002. Т. 1. С. 9-56.
 Зубов А. А. Дифференциация древнего человечества в палеолите-мезолите Европы // Расы и народы. М., 2004. Вып. 30. С. 15-45.
 Зубов А. А. Палеоантропологическая родословная человека. М., 2004

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте ИЭА РАН
 Зубов Александр Александрович
 Халдеева Н. И. Четыре эпохи профессора Зубова
 Сидорчук И. В., Ростовцев Е. А. Зубов Александр Александрович // Биографика СПбГУ

Историки СССР
Историки России
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Лауреаты премии имени Александра Беляева
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета